Giulio Maier – politico italiano
Giulio Maier – accademico e matematico italiano